Niobe kan syfta på:

 Niobe – nattens drottning i den grekiska mytologin
 71 Niobe – en asteroid
 Niobe (fartyg) – en tysk luftvärnskryssare från andra världskriget
 Niobe (roman) – en roman av Jonas Lie från 1893
 Niobe (lyrik) – ett lyriskt drama av Friedrich Müller från 1778
 Niobe Creek – ett vattendrag i Kanada
 Niobe Reef – ett rev i Liberia
 Niobe (klematis) – namn på en klematis

Se även
Niobe Lake – flera sjöar